Orgnac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Orgnac-l’Aven im Département Ardèche
 Orgnac-sur-Vézère im Département Corrèze

Siehe auch:
 Aven d’Orgnac, eine Tropfsteinhöhle im Département Ardèche
 Orgnac (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (243) Ida